Herald of the Morning () peut faire référence à trois navires :

 , un trois-mâts à gréement carré canadien construit en 1853 ou 1854 à Saint-Jean, au  Nouveau Brunswick au Canada, expressément pour les liaisons entre l'Angleterre et l'Australie ;
 , un clipper américain construit en 1853 à Medford dans le Massachussets et l'un des quelques clippers à avoir fait la liaison New-York San Francisco par le cap Horn en moins de 100 jours ;
 USS Herald of the Morning, un ancien navire de transport de l'US Navy.